Pyrgulopsis ventricosa är en snäckart som beskrevs av Robert Hershler 1995. Pyrgulopsis ventricosa ingår i släktet Pyrgulopsis och familjen tusensnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som akut hotad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
ventricosa